Gunia ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Gunia (* 1964), deutscher Fusionmusiker, Musikproduzent und Autor
 Gustav Gunia (1905–1941), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter (NSDAP)
 Inke Gunia (* 1964), deutsche Romanistin und Hochschullehrerin
 Paul Gunia (1885–1955), deutscher Geher
 Paul Vincent (eigentlich Paul Vincent Gunia; 1950–2016), deutscher Musiker, Komponist und Arrangeur